NGC 3267 (другие обозначения — ESO 375-42, MCG -6-23-36, AM 1027-350, PGC 30934) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Насоса. Открыта Джоном Гершелем в 1835 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 3267 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3267 в группу также входят NGC 3269 и NGC 3271.

Примечания 

 

3267
Насос (созвездие)